Ballon kan syfta på:

 Ballon, Irland – en irländsk by i grevskapet Carlow
 Ballon, Charente-Maritime – en fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Ballon, Sarthe – en fransk kommun i departementet Sarthe
 Ballon d'Or – ett fotbollspris
 Ballon d'Alsace – en bergstopp i bergsområdet Vosges i Frankrike

Se även 
 Ballons – en kommun i sydöstra Frankrike